

Persone
 Alberto Camerini (1951) – cantautore, cantante, chitarrista e artista di teatro italiano
 Angelo Camerini (1819-1885) – politico italiano
 Augusto Camerini (1894-1972) – pittore, illustratore e regista italiano, fratello di Mario Camerini e cugino di Augusto Genina
 Duccio Camerini (1961) – attore, regista e sceneggiatore italiano, figlio di Mario Camerini
 Eugenio Salomone Camerini (1811-1875) – letterato e giornalista italiano
 Francis Camerini (1948) – ex calciatore francese
 Fulvio Camerini – accademico, cardiologo e politico italiano
 Giovanni Camerini o Camerino (...–1570) – architetto e ingegnere militare italiano
 Giovanni Camerini (1837-1919) – politico italiano, cugino di Luigi padre di Paolo Camerini
 Gustavo Camerini (1907-2001) – antifascista, avvocato e scrittore italiano
 Ivo Ulisse Camerini (1949) – sindacalista e saggista italiano
 Mario Camerini (1895-1981) – regista e sceneggiatore italiano
 Paolo Camerini (1868-1937) – conte di Piazzola sul Brenta e politico italiano
 Vincenzo Camerini (1858-1938) – avvocato e politico italiano

Altro 
 Alberto Camerini – album dell'omonimo cantautore, pubblicato nel 1980
 Villa Camerini, citata anche come Villa Camerini Bertelè o Villa Camerini Bonfiglioli – edificio storico di Stienta, in provincia di Rovigo

Pagine correlate 

 Camerino (disambigua)